Юлий Юльевич Бенуа́ (, также встречается вариант Юлиус Юльевич Бенуа, 25 февраля 1852, Санкт-Петербург — 26 января 1929, Вологда) — петербургский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств и видный специалист по сельскохозяйственному строительству и фермерству. Архитектор-строитель широкого диапазона, мастер эклектики и модерна, специалист по сооружению утилитарных построек высокого архитектурно-художественного уровня.

Биография 
Юлий Юльевич Бенуа — представитель известной семьи петербургских деятелей культуры Бенуа: сын Юлия Леонтьевича Бенуа (1820—1898), племянник архитектора Н. Л. Бенуа (1813—1898); его брат — архитектор Франц Юльевич Бенуа (1873—1944), двоюродный брат — архитектор Леонтий Николаевич Бенуа (1856—1928).

Окончил гимназию Карла Мая. В 1870—1875 годах учился на архитектурном отделении Императорской Академии художеств у А. И. Резанова и Д. И. Гримма. Член Петербургского общества архитекторов (с 1881 года) и ряда предпринимательских обществ. Служил при Техническо-строительном комитете (1883—1896). Академик архитектуры (1885). Штатный архитектор Первого Российского страхового общества (1885—1913), штатный архитектор при школах императорского Женского патриотического общества (1887—1917). В 1890-х годах работал в петербургской Городской управе.

Выполнил проекты и построил в Санкт-Петербурге около 30 зданий различного назначения. Один из наиболее известных проектов — построенный в 1901—1904 годах Лиговский народный дом графини Паниной (в советское время — Дом культуры железнодорожников), в котором были предусмотрены все условия для проведения культурно-образовательной и просветительной работы среди рядовых жителей города (театральный зал, картинная галерея, спортивный зал, кабинеты для кружков, дешёвая столовая и даже небольшая собственная обсерватория). Другая известная постройка — комплекс зданий для Первого Российского страхового общества (совместно с А. Н. и Л. Н. Бенуа, 1911—1912); эти здания благодаря высокой комфортабельности квартир впоследствии стали местом жительства многих государственных деятелей эпохи советской власти.

В 1896 году награждён орденом Св. Анны 2-й степени; ему был пожалован чин действительного статского советника, дававший право на потомственное дворянство; а также личный герб, внесённый в Общий гербовник (ОГ, XIX, 140) и эмблематически родственный гербу старшей ветви Бенуа.

После революции Ю. Ю. Бенуа работал в Министерстве продовольствия РСФСР, занимался сельским хозяйством. Являлся известным в Санкт-Петербурге специалистом по сельскохозяйственному производству и строительству. Был владельцем Лесной фермы (позже ставшей совхозом и посёлком «Лесное»). Дорога к ферме носила название «проспект Бенуа», в декабре 1952 года переименована в Тихорецкий проспект.

Скончался в Вологде (по другим сведениям — в Санкт-Петербурге) в 1929 году.

Семья 
Жена — Эмма Фёдоровна (Ирма) Бенуа, урожд. Менд (Мендт).

Дети:

 Юлий (1882—1941). Воевал на фронтах Первой мировой войны в чине штабс-капитана, с 1918 года служил в Красной армии. С 1924 года работал в Облкомхозе и архитектурно-планировочном отделе Ленсовета. Был женат на Елизавете Казимировне Посендковской (до 1928 года), в 1935 году был выслан с бывшей женой и сыном в Иргиз (Казахстан) на 5 лет. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище. Сын — Юлий (1908—1966), инженер-судостроитель, конструктор судов на воздушной подушке.
 Женни (1884—?). Её сын — Фёдор Францевич Бенуа (1906—1992), учёный, сотрудник Ленинградского института инженеров водного транспорта, генеалог рода Бенуа.
 Фридрих (1886—1934). В 1920-х был арестован, приговорен к расстрелу, но после выкупа выпущен за границу.
 Эдуард (Елисей) (1890—1914). Погиб на фронте во время Первой мировой войны. Был женат на Ольге Фёдоровне Бенуа (урожд. Вальдман, 1891—1980), впоследствии активной участницы РСХД в Латвии. Их дети: Елисей (1913—1932, учился в русском кадетском корпусе, умер от чахотки в Белой Церкви), Ольга (1914—1994) и Лидия (в замужестве Мансур, 1914—2008). Ольга Елисеевна Бенуа — художница, в 1945 году была репрессирована вместе с матерью и отбыла 10-летнее заключение в Норильске.
 Франц (1897—1938). Окончил Вологодский молочнохозяйственный институт, был преподавателем. В 1931 году осужден по делу «Трудовой крестьянской партии» на 3 года ссылки. Отбывал наказание в Иркутске, работал в Облземуправлении, преподавал в Сельскохозяйственном институте. В 1937 году был повторно арестован и 16 января 1938 года расстрелян.. Дочь — Евгения Францевна Бенуа-Кургина,. Сын — Эдуард Францевич Бенуа, известный инженер-электронщик, автор многих изобретений (1926—1986).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени;
 Орден Святой Анны 3-й степени;
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1892);
 Орден Святой Анны 2-й степени (1896);
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1914).
 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Постройки в Санкт-Петербурге

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Бенуа — Лансере — Серебряковы. Художественная династия. Из частных собраний»
 Интервью с Е. Ф. Бенуа-Кургиной: «Семья Бенуа в России и в Эстонии»
 Справка: Бенуа Юлий Юльевич
 Книга памяти. Бенуа
 Архитектурный сайт Санкт-Петербурга: Архитектор Бенуа Ю. Ю., постройки

Архитекторы Российской империи
Архитекторы СССР
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна
Выпускники Императорской Академии художеств
Выпускники школы Карла Мая
Юлий Юльевич
Члены Петербургского общества архитекторов
Действительные статские советники